Натуральне число 1357
 1357 рік до нашої ери
 1357 рік нашої ери